Sarkis Assadourian est un nom pouvant désigner:

Sarkis Assadourian (né en 1948), homme politique canado-arménien
Sarkis Assadourian (né en 1948), escrimeur iranien

Voir aussi

Assadourian, Sarkis